Bloodstone peut faire référence à :

Bloodstone (groupe),  groupe de musique ;
Bloodstone (album), album du groupe ci-dessus ;
James Bond 007: Blood Stone, un jeu vidéo ;
Bloodstone (film, 1988), un film de 1988 ;
Bloodstone: Subspecies II, un film d'horreur ;
Bloodstone: An Epic Dwarven Tale, un jeu vidéo ;
Bloodstone, une chanson de Judas Priest de l'album Screaming for Vengeance ;
Bloodstone, une chanson de Amon Tobin de l'album Foley Room ;
Ulysses Bloodstone, personnage de bande dessinée ;
Elsa Bloodstone, personnage de bande dessinée, fille du précédent.